Joeri Dequevy (Brussel, 27 april 1988) is een Belgisch voetballer die bij voorkeur als aanvallende middenvelder speelt. Sinds 2019 speelt hij voor RWDM.

Carrière
Dequevy doorliep de jeugdreeksen bij RSC Anderlecht en werd daar door KSV Roeselare weggehaald in de wintertransferperiode van het seizoen 2007/08. In zijn eerste seizoen verscheen hij enkele malen als invaller in het eerste elftal.

Zijn doorbraak volgde in het seizoen 2009/10. KSV Roeselare eindigde door het faillissement van Excelsior Moeskroen als voorlaatste en moest daardoor de eindronde met de tweedeklassers spelen om haar plaats in de Jupiler Pro League te behouden. In mei 2010 raakte bekend dat Dequevy zo goed als zeker voor Standard zou kiezen, maar de speler en de club raakten er niet uit. Dequevy maakte nadien zelf bekend dat hij niet meer naar Standard wou.

Uiteindelijk ging hij in op een voorstel van Lierse SK, waar hij op 26 juni 2010 een overeenkomst voor drie seizoenen tekende.

In de zomer van 2012 werd hij voor een seizoen verhuurd aan Sint-Truidense VV. Sinds de zomer van 2015 voetbalt hij voor Antwerp FC.

In 2017 speelde Antwerp kampioen in  2 de klasse, in de beslissende promotiematchen scoorde Dequevy eenmaal, in de heenmatch. Deze eindigde op 3-1 voor Antwerp. Dequevy speelde slechts enkele matchen met Antwerp in eerste nationale en verliet in januari 2018 de Great Old voor OHL in 1B.

Clubtatistieken 

Belgisch voetballer